CFC se može odnositi na:

 Hlorofluorougljenik
 Polimer ojačan ugljeničnim vlaknima,